Barstow kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Barstow (Californië)
Barstow (Texas)